Kenotaf je simboličan grob ili spomenik podignut na uspomenu pokojnika čije se tijelo nalazi drugdje. Riječ "kenotaf" grčkog je podrijetla (kenos – prazan i tafos – grob).

 

Spomenici
Groblja